Hyttegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyttegöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (9,53 ha)
Hyttegöl (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (16,5 ha)
Hyttegölen, sjö i Finspångs kommun,

Se även
Hyttgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn